Ptychotis morisiana är en flockblommig växtart som beskrevs av Augusto Béguinot. Ptychotis morisiana ingår i släktet Ptychotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
morisiana